Generation X – brytyjski zespół punkrockowy
 Generation X – album brytyjskiego zespołu Generation X
 Generation X – album polskiego zespołu Houk
 Generation X – album amerykańskiego rapera Sadata X'a
 Generation X – książka autorstwa Jane Deverson i Charlesa Hambletta

Zobacz też 
 Generacja X